

Codici 
 afu – codice ISO 639-3 della lingua awutu

Persone
Savaliga Afu (1980) – calciatore samoano americano

Sigle 
 AFU, Attesa Fatturazione Uso – modalità di segnalazione del materiale consumato e non ancora fatturato
 AFU – società ufologa scandinava.